Змагання змішаних команд з гірськолижного спорту відбулися 20 лютого на трасі Національного гірськолижного центру в районі Яньцин (Китай).

Чинними олімпійськими чемпіонами були представники збірної Швейцарії, а збірні Австрії та Норвегії на Іграх-2018 вибороли, відповідно, срібні та бронзові нагороди. Норвегія виграла Чемпіонат світу 2021 року, випередивши Швецію та Німеччину.

Кваліфікація 

Збірні і спортсмени, що беруть участь:

Катаріна Губер
Катаріна Лінсбергер
Катаріна Труппе
Штефан Бреннштайнер
Міхаель Матт
Йоганнес Штрольц

Кассіді Ґрей
Ерін Мілзінскі
Роні Ремме
Тревор Філп
Ерік Рід

Кон Фаньїн
Ні Юемін
Сюй Мінфу
Чжан Янмін

Тереза Нова
Елесе Соммерова
Криштоф Кризль
Ян Забистршан

Клара Діре
Коралі Фрасс Сомбе
Тесса Ворлі
Матьє Февр
Тібо Фавро
Алексі Пентюро

Емма Айхер
Лена Дюрр
Кіра Вайдле
Julian Rauchfuß
Александер Шмід
Лінус Штрасер

Марта Бассіно
Федеріка Бріньоне
Ніколь Делаго
Лука Де Аліпрандіні
Томмазо Сала
Алекс Фінатцер

Міна Фюрст Гольтманн
Тея Луїз Штьєрнесунн
Марія Терезе Твіберґ
Timon Haugan
Фаб'ян Вілкенс Солгейм
Расмус Віндінґстад

Зузанна Чапська
Марина Гонсеніца-Даніель
Магдалена Лучак
Міхал Ясічек
Павел Пияс

Анастасія Горностаєва
Юлія Плешкова
Катерина Ткаченко
Олександр Андрієнко
Іван Кузнєцов

Петра Громцова
Ребека Янчова
Адам Жампа
Андреас Жампа

Ана Буцик
Тіна Робник
Андрея Слокар
Міха Хробат
Жан Кранець

Ганна Аронссон Ельфман
Гільма Левблом
Крістоффер Якобсен
Маттіас Реннгрен

Андреа Елленбергер
Венді Гольденер
Камій Раст
Лука Ерні
Джино Кавізель
Жюстен Мюрізьє

Ей Джей Герт
Пола Молтзан
Мікейла Шиффрін
Томмі Форд
Рівер Радамус
Люк Вінтерс

Результати

Сітка

Примітки